King of the Hill (Царь горы) — игра, задачей игрока в которой является занять вершину горы или заданную (возвышенную) область и удерживать, не пуская туда остальных игроков.

Может использоваться в следующих значениях:
 King of the Hill — английское название фильма «Царь горы»
 King of the Hill — английское название мультсериала «Царь горы»
 King of the Hill — двадцать третий эпизод 9 сезона мультсериала «Симпсоны»